De Nederlandse kampioenschappen schaatsen allround 2004 werd in het weekend van 20 en 21 december 2003 gehouden op de IJsbaan van Eindhoven.

Eindklassement heren

Eindklassement dames

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd 

2004
Langebaanschaatsen in 2004
Sportevenement in Eindhoven
Schaatsen in Noord-Brabant